Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов 2000 — первый чемпионат Европы максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 90 команд из 14 стран.

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате Европы на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
2000 год в баскетболе
Июнь 2000 года
Спорт в Латвии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Европы в 2000 году
Чемпионаты Европы в Латвии